Nachbedingung steht für:

 Nachbedingung (Informatik), ein zu prüfendes Element nach der Ausführung bei erfüllten Vorbedingungen
 Nachbedingung(en) im Rahmen der vertragsbasierten Programmierung, siehe Design by contract #Vor- und Nachbedingungen

Siehe auch
 Vorbedingung